El nombre Tirso de Molina puede referirse a:

 Tirso de Molina (1579-1648), religioso mercedario español que destacó como dramaturgo, poeta y narrador del Barroco;
 Tirso de Molina, estación del metro de Madrid, España;
 Mercado Tirso de Molina, mercado de abastos ubicado en el barrio de Puerta del Ángel en Madrid, España;
 Mercado Tirso de Molina, mercado de abastos ubicado en el extremo sur de la comuna de Recoleta, Santiago de Chile, Chile;
 Plaza Tirso de Molina, ubicada en Madrid, España;
 Teatro Tirso de Molina, ubicado en Buenos Aires, Argentina;
 Teatro Tirso de Molina, ubicado en Barcelona, España;
 Teatro Tirso de Molina, ubicado en Roma, Italia;
 Teatro Tirso de Molina o Teatro Pérez Galdós, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, España.

Véase también 
 Tirso, .
 Molina, .